Веласкез има више значења:

 Веласкез
 Веласкез (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Веласкез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику